Успе́нская — станица в Белоглинском районе Краснодарского края России. Административный центр Успенского сельского поселения.

Население —  чел. ().

Географическое положение 
Станица расположена в степной зоне, на берегах речки Калалы (приток Егорлыка), в 37 км к югу от районного центра Белая Глина.

История 
Селение Успенское основано в 1804 году, в 1833 году преобразовано в станицу.

В ноябре 1807 года Кавказский гражданский губернатор представил министру внутренних дел планы двух новых селений Ставропольского уезда — Новоалександровского при речке Расшеватке и Успенского при речке Калалах.

Станица входила в Кавказский отдел Кубанской области.

В станице родились и жили Герои Советского Союза Владимир Иванович Литвинов и Григорий Павлович Хаустов.

В станице родился Ратимов Василий Александрович (1850—1904) — профессор Военно-медицинской академии.

Население

Примечания 

Населённые пункты Белоглинского района